Beauvoir ist der Familienname folgender Personen:
 Hélène de Beauvoir (1910–2001), französische Malerin
 Jean Beauvoir (* 1962), US-amerikanischer Sänger, Bassist, Gitarrist, Multiinstrumentalist sowie ein Songwriter, Produzent und Entertainer
 Max Beauvoir († 2015), haitianischer Biochemiker und Hohepriester
 Simone de Beauvoir (1908–1986), französische Schriftstellerin, Philosophin und Feministin
 Sylvie Le Bon de Beauvoir (* 1941), französische Schriftstellerin und Philosophie-Professorin

Beauvoir ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich
 Beauvoir (Manche) im Département Manche
 Beauvoir (Oise) im Département Oise
 Beauvoir (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Beauvoir (Yonne) im Département Yonne
 Beauvoir-de-Marc im Département Isère
 Beauvoir-en-Lyons im Département Seine-Maritime
 Beauvoir-en-Royans im Département Isère
 Beauvoir-sur-Mer im Département Vendée
 Beauvoir-sur-Niort im Département Deux-Sèvres
 Beauvoir-Wavans im Département Pas-de-Calais
 Aillières-Beauvoir im Département Sarthe
 Bragelogne-Beauvoir im Département Aube

Beauvoir bezeichnet außerdem:
 eine Residenz des Präsidenten der Konföderierten Staaten von Amerika Jefferson Davis in Biloxi (Mississippi), siehe Beauvoir (Biloxi, Mississippi)
 einen Stadtteil von East London, siehe De Beauvoir Town
 Beauvoir, Ortschaft in der französischen Gemeinde La Motte-Servolex im Département Savoie